Pauline Martin, attrice canadese
 Pauline Martin, canoista francese
 Pauline Martin, fumettista francese
 Pauline Martin, giocatrice di baseball statunitense
 Pauline Martin, pallavolista francese (settembre 1995)
 Pauline Martin, pallavolista francese (ottobre 1995)
 Pauline Martin, pallavolista belga
 Pauline Martin, religiosa francese